Bant (plaats) een dorp in de Noordoostpolder in Nederland
 Bant (eiland) een voormalig eiland in de Waddenzee in Duitsland